Por Liang pode estar à procura de:

Pessoas 
 Zhuge Liang
 Liang Wenbo
 Liang Tsung Tsai
 Yan Liang
 Guang Liang
 Liang Qiao
 Tsai Ming-Liang

Localidades 
Liang (Brunei)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos